Бои за район шахты «Бутовка» — боевые действия в районе между Донецком и Авдеевкой во время войны на востоке Украины между ВС Украины и подразделениями ДНР. Особенно активно велись в конце января 2015 года.

Условный район шахты «Бутовка» находится между южной границей Авдеевки, освобожденной от сепаратистов 28 июля 2014 года и северными пригородами  Донецка — с. Спартак и Донецким аэропортом и включает в себя, кроме полей, транспортные и некоторые промышленные сооружения, в частности, комплекс сооружений вокруг вентиляционного ствола шахты «Бутовка-Донецкая» (сама шахта находится южнее, на территории г. Донецка), комплекс сооружений в/ч А1428 (156-й зенитно-ракетный полк ПВО ВСУ), мосты, железнодорожные и шоссейные пути.

Район боевых действий 
Район занимает участок примерно 2х3 км и важен как для украинской стороны, так и для сепаратистов, ведь вблизи него расположены несколько важных транспортных развязок, и сам он — выгодный плацдарм к северу от Донецка.
На расстоянии 2 км к северо-востоку находится Авдеевская промзона («Промка») и Ясиноватская развязка, на западе расположено с. Опытное, а еще через 3 км с. Водяное. Вентиляционный ствол шахты «Бутовка» находится на расстоянии 1,5 км к югу от границы Авдеевки и на северной окраине поселка Спартак, который, в свою очередь, граничит с г. Донецк и является фактически его пригородом.

На расстоянии 3,8 км к юго-западу от шахты расположен разрушенный Донецкий аэропорт, а в 1,3 км к юго-востоку проходит стратегический, для поставок сепаратистам, участок трассы Луганск-Горловка-Донецк. На расстоянии 1 км к востоку от ствола «Бутовки» находится опорный пункт (далее – ОП) ВСУ «Зенит» (или «Катер») –сооружения в/ч А1428, 500 м севернее – ОП на «Волчьем мосту», а на расстоянии 500 м к востоку от последнего — ОП «Алмаз-2» (с января 2017 — ОП ВСУ «Орел»).

Ход боевых действий

2014 
13 марта 2014 года 1-й дивизион 156 зенитно-ракетного полка (в/ч А1428) выдвинулся из военного городка под Авдеевкой в ​​сторону Крыма, на территории в/ч осталась только неисправная техника и очередной личный состав.

Начиная с середины апреля и до середины июня 2014 года под частью появлялись активисты так называемой «самообороны» с предложениями «перейти на сторону народа» и т.д.

Украинские военнослужащие вынуждены были прибегать к стрельбе в воздух, разгону и уборке баррикад. При этом территория военного городка, позже названного позицией «Зенит», активно использовалась для базирования бойцов 3-го полка спецназа – здесь происходило накопление сил, отдых.

Утром 21 июня 2014, на следующий день после провозглашенного Петром Порошенко прекращения огня, военный городок, где базировались две украинские воинские части — зенитчиков и радиолокаторщиков, был подвергнут массированному обстрелу и крупнокалиберных пулеметов. В первую очередь целью стало радиотехническое оборудование, которое в итоге было выведено из строя. В то время силовой захват объектов ВСУ начался по всей территории, подконтрольной сепаратистам.

После захвата управления ВСП и управления 156 зрп (часть А1402 по улице Стратонавтов в Донецке), в «Зенит» прибыла часть военнослужащих этих частей. В то же время некоторые военнослужащие в/ч А1428, преимущественно из местных жителей, предали присяге и покинули часть.

На вооружении гарнизон в/ч в то время имел ЗУ-23-2 (2 единицы, установленные на 2 «Урала») и гранатометы РПГ-22.

С 10 июля активизировались боевые действия вокруг Донецкого аэропорта и гарнизон в/ч обстрелял несколько единиц техники сепаратистов, которая двигалась мимо позиций ВСУ, повредив «Газель» с пехотой ДНР.

Поздним вечером 18 июля со стороны с. Опытное в часть вошла колонна 93-й мехбригады из четырех танков и пары БМП-2.

На следующую ночь ОП «Зенит» накрыли российскими «Градами». Благодаря наличию большого количества бункеров потерь личного состава удалось избежать. Однако несколько автомобилей были сожжены, в казарме взрывной волной были выбиты окна. Утром 20 июля военнослужащие 93 ОМПБр покинули ОП «Зенит».

С утра 21 июля снова активизировались бои вокруг аэропорта. Гарнизон ОП «Зенит» обстрелял две «Газели» с сепаратистами, после чего сам подвергся многочасовому обстрелу сепаратистов из стрелкового оружия, минометов, танка и «Градам» с восточного направления, где сепаратисты создавали свою «линию обороны». Также была предпринята попытка штурма позиций ВСУ. В отряде появились и первые потери: погиб 19-летний контрактник с ВСП родом из Макеевки, прикрывший собой прапорщика в окопе при обстреле из АГС.

Через месяц почти непрерывных обстрелов командование приняло решение передислоцировать дивизион в Золотоношу. Последние военнослужащие были выведены 30 сентября 2014 года, опорный пункт был передан сводному подразделению воздушных сил АТО.

2015 
Упорные бои за районы между Авдеевкой и Донецком завязались в связи с попытками ВСУ удержать Донецкий аэропорт во второй половине января 2015 года. В боях в районе шахты «Бутовка», ОП «Зенит» и «Волчьего моста» в январе 2015 года участвовали:
 1 аэмб 95-й отдельной аэромобильной бригады (далее — ОАЭМБр),
 3-й воздушно-десантный батальон (далее ПДБ) 25-й отдельной воздушно-десантной бригады (далее — ОПГБр),
 93-я отдельная мотопехотная бригада (далее — ОМБр),
 сводный отряд из числа военнослужащих воздушных сил «Дикая утка»,
 1-я отдельная танковая бригада (далее — ОТБр),
 2-й отдельный танковый батальон (далее – ОТБ) и
 3-й ОТБ «Зверобой».

12 января 2015 батальонная тактическая группа (далее – БТГр) из состава 3-го воздушно-десантного батальона (далее – ПДБ) 25-й ОПГБр прибыла в Красноармейск. В основном скелет батальона составляли бойцы, получившие ранения летом 2014 года, вернувшиеся в строй после восстановления и реабилитации в связи с нехваткой людей. Так в 9-й воздушно-десантной роте (далее — ПДД) вместо трех командиров взвода был только один — остальные два погибли в боях. Несмотря на это, БТГр находилась на пике своей боеспособности. В декабре 2015 года планировалось также задействовать данный батальон для ротации в ДАП, где они должны были заменить подразделения 81-й ОАЭМБр.

Однако сепаратисты изменило свои планы и перестало пропускать колонны ВСУ в аэропорт под своим наблюдением. 15 января батальон совершает марш в сторону Авдеевки, где располагается на территории предприятия по производству бетонных изделий.

17 января 2015 года на «Зенит» прибыли 5 корректировщиков артиллерии из 25 ОПГБр (БТГр данной бригады прибыло в зону АТО 15 января) и 5 ​​операторов ПТРК с 81 ОАЭ. Тогда же, в ночь с 17 на 18 января началось мероприятие БТГр 95 ОАЭМБр на ОП «Зенит», где держали оборону бойцы «Дикой утки» и приданы бойцы из аэромобильной и десантной бригад. Личный состав 95 ОАЭМБр размещался на позициях и прятал технику в боксах.
Также 17 января на ОП Зенит (он же Катер) прибывает БТР-80 командира батальона и БТР-80 из разведывательного взвода 1-го батальона.

В этот же день на Славкурорте и формируется БТГр из состава 1 и 2 аэмр, ведь 3 рота в то время находилась в отпуске.

18 января утром перед десантниками командиром батальона 95 ОАЭМБр была поставлена ​​задача: овладеть н.п. Спартак, обеспечить проход КамАЗов со взрывчаткой для подрыва Путиловского моста на окраине Донецка (в случае неудачи — уничтожить его танками), закрепиться в деревне и ожидать подхода 3 ПДБ 25 ОПГБр .

На усиление из с. Водяное прибыли 5 танков 2 ОТБ (еще один ночью был поврежден в результате обстрелов сепаратистами из «Градов»). Также для данной операции была задействована сводная РТГр 95 ОАЭМБр в составе 9 БТР-80.

Под прикрытием 120 мм минометов (4 шт.) и 82 мм минометов «Васильок» (3 шт.) колонна в 8 часов двинулась в бой. В самой деревне силы сепаратистов из состава батальона «Восток» насчитывали усиленную пехотную роту (более 100 бойцов). Сепаратисты выставили бетонные плиты на дороге.

Десантники оказались под перекрестным огнем, ведя сражение. В то время два танка прошли через с. Спартак (еще 2 остались в селе) и доехали до Путиловского моста на окраине Донецка возле аэропорта, где встретили бронетехнику сепаратистов (3 танка Т-64БВ и 1 БТР-80), которые расположились под мостом и пополняли боекомплект. В результате нескольких выстрелов танков ВСУ боекомплект сепаратистов сдетонировал и мост был разрушен. Вся бронетехника, принадлежавшая БТГр «Сомали», была уничтожена. Часть задачи была выполнена.
Но при отходе назад танкистам пришлось вступать в бой. В результате из 4-х танков, ворвавшихся в с. Спартак, вернувшийся только один, 4 танкиста попали в плен.

Параллельно десантники вели бой, боевое столкновение длилось с 8 утра до 17 вечера. В бою 15 десантников получили ранения. В конце дня колонна отступила на Зенит, где были затем обстреляны. Погиб в.и.о. командира роты и два бойца. Еще 14 бойцов 95 ОАЭМБр получили ранения. Повреждены были 2 БТР-80. Таким образом, 18 января подразделения ВСУ не смогли добиться успеха и занять Спартак. Украинцам удалось добиться лишь частично успеха — разрушить мост. 18.01.2015 наша группировка потеряла 3 танка, 1 бойца (офицера), 29 получили ранения, 4 попали в плен. Потери противника оцениваются в 3 уничтоженных танка и 1 поврежден. Также был уничтожен БТР-80 сепаратистов. Утраты живой силы оценить невозможно.

Под вечер 18 января (ориентировочно в 17:00-18:00) 8 и 9 ПДД получают задачу завладеть позициями сепаратистов на «Волчьем мосту». Для данной задачи было задействовано 3 БМД-2 из 9 ПДД и 2 БМД-2 из 8 ПДД, но БТР-80 сепаратистов активно отстреливались и бойцы ВСУ вынуждены были отступить.

На ОП «Зенит» находилось также 7 ПДД, перед которой стояла задача завладеть шахтой Бутовка. Для этой задачи было выделено 5 БМД-2 и 45 бойцов из данной роты, 3 БТР-80 из 2 аэмр и 1 БТР-80 из разведывательного взвода, вместе с 30-35 бойцами и один ГАЗ-66 из ЗУ-23-2. Данная сводная РТГр уехала на выполнение поставленной задачи в ночь с 18 на 19 января. Двигаясь по прямой дороге на шахту, одна из БМД-2 в 150 м от самой шахты зацепила сигнальную мину, после чего противник привел в действие радиоуправляемый фугас. Десантники 25 ОПГБр развернулись в боевой порядок и принялись заходить противнику с флангов. В ходе данного маневра на правом фланге БМД-2 заехала на железную дорогу, ведущую в шахту, в результате чего слетела гусеница. Экипаж пытался вывести машину из-под огня, но это не удалось. Украинские бойцы заменяли БМД-2 и стали отступать к своим. Минометы сепаратистов, стоявшие выше по правому флангу, открыли огонь осветительными минами. При отступлении механик-водитель уничтоженной БМД-2 Илья Шевченко, находясь в десантном отсеке, получил ранение в голову от пули 7.62. и умер на следующий день, 20 января 2015 года. БТРы 95-й ОАЭМБр в течение всего боя наносили огневое поражение противнику и к концу боя обеспечивали эвакуацию 7 ПДД. Отступив на Катер, командиры доложили о потерях техники и людях украинской группы. Из 45 бойцов 25 ОПГБр, участвовавших в данном бою, примерно 15 получили разного рода ранения. Практически полностью выбыл из боев сержантский состав, то есть командиры отделений и боевых машин.

19 января 2015 на рассвете двумя БМД-2 и одной БМД-1 вместе с 95 ОАЭМБр (примерно тот же состав, который был несколько часов до первого боя) воины ВСУ снова двинулись на штурм шахты. БМР-2, двигаясь первой в колонне, получила попадание из танка сепаратистов, прибывшего на шахту в качестве подкрепления. БМР-2 выдержала попадание и в тумане маневрировала от огня сепаратистов, но взорвалась на мине. В ходе боя еще одна БМД-2 была уничтожена сепаратистами и десантники отступили с несколькими ранеными.

Сводной ротно-тактической группе ВСУ (далее РТГр) не удалось за два раза овладеть шахтой. Сепаратисты на шахте оценивались в 45-60 бойцов из батальона «Восток» и приданым танком и минометной батареей, работавшей на данном участке. На позициях россияне (именно на данном опорном пункте было много граждан РФ, включая выходцев с Кавказа), имели СПГ-9, ПТРК «Фагот» и ПТРС с гранатометами. С позиций шахты регулярно по «Зениту» работал снайпер с российской винтовкой АСВК.

19 января 2015 года еще одна БМР-2, которая была прикомандирована 95 ОАЭМБр из 701-го инженерного полка, вместе с 3 БТР-80 2 аэмр и 1 БТР-80  начали новое наступление на шахту. В ходе выдвижения БМР-2 проехала примерно на метров 20 больше, чем другая взорвавшаяся 18 января 2015 БМР-2. БТРы открыли огонь, завязался бой, после которого украинские десантники отступили на «Катер».

20 января 2015 года три БТР-80 95 ОАЭМБр и 1 БМД-2 из 7 ПДД выдвинулись в сторону шахты и обстреливали ее до тех пор, пока не закончился боекомплект. В тот же день украинские десантники зашли на позиции противника на «Волчьем мосту», закрепились там и уничтожили КамАЗ сепаратистов.

22 января утром часовые на ОП «Зенит» («Катер») заметили, как мимо них по трассе со стороны Спартака на Пески (Ясиноватский район) по трассе двигалась колонна техники сепаратистов  с танками, БМП в количества 13 машин и приступили к ее обстрелу; техника из первой части колонны, уже дошедшая почти до с. Пески, развернувшись назад, двинулись на помощь сепаратистам в ОП «Зенит». В ходе боя, на территорию в/ч заехал  танк сепаратистов (ориентировочно, шедший третьим во 2-й части колонны Т-72Б) и БТР-80 и начали вести огонь. В силу ряда причин бойцы ВСУ на «Зените» не могли вывести в бой бронетехнику и сражались пехотным оружием, но сумели повредить танк и БТР сепаратистов.
Через несколько часов боя, защитники «Зенита» и «Волчьего моста» увидели колонну противника в составе 5 «Уралов», 4 из которых увозили противотанковые пушки МТ-12 «Рапира». Колонна шла со стороны Спартака по тому же маршруту, что и предыдущие. По колонне огонь открыла БМД-1 8 ПДД и 2-м выстрелом уничтожила «Урал». Через два выстрела наводчик данной БМД-1 уничтожил еще один «Урал».
Всего потери противника при разгроме колонн оцениваются в три БТР-80, три БМП-2, две МТ-ЛБ, 3 МТ-12 «Рапира», 3 пулемета НСВ, 6 «Уралов» и 1 КрАЗ (две из трех БМП и 1 БТР ранее принадлежали ВСУ, но были утрачены во время летней кампании). Один из танков и еще один БТР-80 получили сильнейшие повреждения. В результате боя в плен попали около 10 сепаратистов. На данный момент удалось установить, что в ходе боя погибли 27 воинов «1 ОМСБр», многие из них умерли во время эвакуации и в больнице. С украинской стороны был потерян трофейный танк. Погибли два бойца, около 20 получили ранения (один из них — главный сержант 13 ОАЭМБ, умер через несколько дней в госпитале).

Сепаратисты оценивали в два штурмовых отряда пехотинцев, усиленных танковым взводом, взводом разведывательной роты и противотанковой батареей, в общей сложности примерно 200 сотен бойцов. С украинской стороны участие в бою принимали не более 150 бойцов, 120 из которых были десантники.

Одновременно проходила атака сепаратистов на ОП на «Волчьем мосту». Со стороны шахты сепаратисты еще во время боя выдвинули 2 танка под прикрытием пехоты, которые довольно быстро приблизились к позициям десантников на мосту и пехота начала забрасывать гранатами позиции ВСУ. На тот момент на мосту находилась БМД-1 8 ПДД, выстрелявшая весь боекомплект по колонне с «Уралами», и три БМД-2 9 ПДД в одной из которых не стреляла пушка, в другой она это делала через раз и в одной уже заканчивалась. БК, также выстреленный по колонне. На позиции находилась и упавшая в яму БМД-2 командира 9 ПДД, которая не могла вести бой. После того, как боец ​​9-й роты Мороз Денис подбил танк сепаратистов и был эвакуирован, натиск сепаратистов ослаб.

Украинские десантники воспользовались спадом атаки противника и начали отступать, погрузив раненых на одну БМД-2, направившуюся в сторону Авдеевки. Еще на одной БМД-2 выехали несколько бойцов, некоторые отступали пешком. Перед отступлением командир 9-й роты по рации приказал всем отступать, но по непонятным причинам бойцы на левом фланге этого не сделали. Подразделения сепаратистов захватили окопы. В том бою, на мосту, 8-я и 9-я роты потеряли 10 бойцов погибшими. Сепаратистам досталось две БМД-2 и одна БМД-1 в качестве трофейных. Стоит отметить бойцов 20 ОМПБ, занимавших позиции в Авдеевке у многоэтажки. Сняв с поста БМП-1, они активно помогали вывозить раненых десантников.

В период с 22 по 25 января украинские войска от 3 до 4 БТР-80 по 5-6 раз в день обстреливали шахту «Бутовка», выпуская каждый раз целый БК. Для штурма шахты Бутовка 26 января было выделено 6 БТР-80 3 аЭМР, БТР командира батальона, БТР разведывательного взвода и примерно 2 БТР-80 из 2 АЭМР. Операция осуществлялась под прикрытием одного Т-64БМ из 1 ОТБр и одного Т-64БВК из 3 ОТБ. Во время боя у БТР-80 с рв упали 4 82-мм мины и 5 разведчиков погибли. Несколько, включая командира взвода, получили ранения. Танки произвели примерно по 13-15 выстрелов, после чего приехал КамАЗ из БК и танкисты начали загружать боеприпасы. В КамАЗ прилетела мина, от чего тот взорвался и огонь перекинулся на командирский БТР-80, который смогли потушить. Шахта наконец-то перешла под украинский контроль. Часть сепаратистов отступила на поле, часть шахтой. 9 боевиков попали в плен. Украинцам удалось захватить трофейное оружие.

Одновременно проводилась украинская атака на «Волчий мост». Были выделены 1 БМД-2 из 9 ПДД, АГС-17 и ДШК в качестве прикрытия, которые вели огонь на расстоянии по мосту. В операции участвовали 3 БМД-2 9 ПДД, приданный танк из 3 ОТБ, несколько БМД из 7 ПДД и РДВ на БТР-Д. Под плотным огнем десантникам удалось добраться до моста и выбить оттуда противника. Заняв мост бойцы отбили 3 потерянные машины, ранее погрязшие в болоте, находившиеся под огневым контролем 25-й бригады. Заняв данную позицию, десантники установили на ней СПГ-9, ПТРК «Фагот», АГС-17. На данном участке фронта активные боевые действия не утихали до конца февраля.

3 февраля 2015 года танки сепаратистов и 1 артиллерийская батарея бригады «Кальмиус» вели обстрел ОП «Зенит». Противник использовал танковые карусели стрелы позиции. В результате сгорел БТР-80, медицинский БММ-70, а также несколько единиц автомобильной техники.

4 февраля украинские артиллеристы накрыли позиции батареи сепаратистов, в результате чего 4 САУ 2С1 противника были уничтожены.

7 февраля был подбит Т-64БВК 3-го ОТБ, участвовавший в штурме Бутовки. Механик-водитель погиб в тот же день, а командир и наводчик через день.

10 февраля перед 13 ОАЭМБ была поставлена ​​задача завладеть цементным заводом, а перед 3-й ротой 1 наиболее боеспособной батальона – зайти в Спартак. С этой целью на правом фланге, где действовал 13-й батальон, были выделены БМР-2, 5 КрАЗ «Спартан» с 3 АЭМР, 1 БТР-80, 1 Т-64БМ с 1 ОТБр и один Т-64БВ из 3 ОТБ. 3 рота, наступая из Бутовки, имела 8 БТР-80. БМР-2, двигаясь первой в колонне, погрязла в грязи. Т-64БВ пытался вытащить инженерную машину, но сам увяз. Еще один танк поехал выручать коллег и тоже там увяз. Начался обстрел и завязался бой. Это было в 150 метрах от позиций сепаратистов. В результате боя 4 бойца 13-го ОАЭМБ 95-й ОАЭМБр погибли. Бронетехника была покинута на время, но в дальнейшем эвакуирована. Из-за погодных условий, которые повлияли на штурм цементного завода, 3 аэмр не выдвигались на штурм поселка Спартак.

В результате заключения Второго Минского соглашения 12 февраля 2015 г. активные боевые действия на Донбассе в значительной степени ослабли.

13 апреля 2015 года во время одного из обстрелов сепаратистов украинских позиций (опорный пункт «Зенит») вблизи Авдеевки обломок снаряда 120-мм мины попал в ящики с патронами в блиндаже. В результате взрыва погибли Богдан Гончаренко и Алексей Вовченко, Дмитрий Гура, Василий Путаненко, Александр Тищенко — бойцы сводного отряда Воздушных сил Украины «Дикая утка».

14 ноября 2015 года днем ​​группа саперов 93-й бригады из 14 человек выполняла задания вблизи города Авдеевка; в поле между украинской позицией «Бутовка» и позицией сепаратистов  «Зенит» последние открыли огонь из прикрывавшей саперов 120-мм минометов по БМП от взрывов сдетонировали мины. Старший сержант Виталий Благовестный погиб, еще 8 воинов получили ранения.

2016 
24 февраля 2016 ближайшая к Донецку позиция украинских войск, шахта Бутовка, пережила самый большой с начала зимы обстрел. Сепаратисты обстреливали из запрещенных 80-го и 120-го калибров. Украинские военные отвечали из автоматов и пулеметов. Сепаратисты атаковали одновременно с Ясиноватой и Спартакой. В результате обстрела были ранены двое бойцов, пострадал штабной микроавтобус.
30 мая 2016 года на донецком направлении продолжались активные боевые действия в районе Луганского, Авдеевки и позиции Шахта Путиловская, более известной как Шахта Бутовка-Донецкая.

11 июня 2016 года группа бойцов находилась в районе шахты «Бутовка», откуда должна была разведать район поселка Спартак, что возле Донецка и по возможности захватить «языка». Однако когда группа собралась возле шахты, российские боевики начали обстрел, который закончился уничтожением группы артиллерией 152-го калибра. Перекрытие здания рухнуло, из-за чего погибли добровольцы: разведчики Ярослав «Ярик» Шевченко, Андрей «Легат» Бутенко, Юрий «Гуцул» Гнатюк и парамедик Роберт «Док» Маслей. Еще 7 бойцов получили ранения.
Участники трагедии считают, что их сдали с украинской стороны, предупредив сепаратистов, что разведчики шли в этот район и собрались на шахте.

2017 
16 января 2017 бойцы из 8-й роты 72-й отдельной механизированной бригады, в результате боевого столкновения, оттеснили боевиков на 300 м от своих позиций на шахте «Бутовка». После того, как сепаратисты были отброшены с позиций, один из бойцов на самом верху шахты «Бутовка» вывесил большой украинский флаг размером 2×3 м с тризубом посередине.

29 января 2017 военнослужащие 1 батальона 72 бригады заметили ДРГ сепаратистов в количестве 8 человек, которая шла прямо в сторону их позиций. За ними внезапно открыли огонь и группа начала отходить обратно в Алмаз, началось преследование, в ходе которого завязался бой. В результате 1 батальон по ходу боя неожиданно захватил северный мост и закрепился на ОП. На занятой позиции глубочайший окоп был на уровне пояса, в отличие от позиций на северном мосту. Вооружение обеих сторон в ходе боя: автоматы, ПКМы, СПГ, минометы. После боя на «Алмазе» осталось 3 убитых сепаратиста, которых бросили во время отступления.

30 января 2017 начался штурм, работала артиллерия сепаратистов, после чего ушла пехота. В ходе штурма сепаратистам удалось взять воинов ВСУ в кольцо и занять нижние окопы «Алмаза». Боекомплект заканчивался, были ранены, но вовремя появились бойцы из 81 бригады и разведрота, переброшенной с Кривой балки. Штурм был успешно отбит, позиции возвращены под контроль украинских войск. Потери сепаратистов оценены минимум в 8 человек.
Однако попытки выбить ВСУ из ОП были еще 5 дней: днем ​​постоянно работали снайперы и артиллерия, российские танки выезжали и избивали прямой наводкой с 400 м.м. Уничтожить танки у украинских бойцов не было возможности, потому что ПТУР на позиции не было, только РПГ. Ночью в упор подходила пехота сепаратистов , но все их попытки штурма не увенчались успехом.
Так как основная часть бронетехники была отведена согласно Минским соглашениям, то применение танков и БМП было ограничено. В ходе боев ВС Украины на позиции «Царская охота» потеряли машину командира батареи КСАУ самоходной артиллерии, переработанную под медицинский транспорт.

Потери ВСУ во время боев за ОП «Алмаз» 29 января составили 6 человек, в частности среди погибших:
 Кизило Андрей (Позывной «Орел») – капитан, заместитель командира 1-го механизированного батальона 72 бригады. Погиб от осколочного ранения во время боев за ОП Алмаз. В его честь опорный пункт переименован в «Орел».
 Бальченко Владимир – младший сержант, пулеметчик 1-й механизированной роты 1-го механизированного батальона 72 бригады. Погиб от прямого попадания мины при обстреле.
 Оверченко Дмитрий — солдат 1-го механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады.
 Крыжанский Владимир – сержант, пулеметчик механизированного взвода механизированной роты 1-го механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады. Погиб от осколочного ранения.
 Бурец Олег Солдат – гранатометчик 72-й отдельной механизированной бригады. Погиб, когда вражеская мина попала в окоп.

31 января 2017 позиции украинских военных вблизи шахты «Бутовка» и населенных пунктов Опытное и Пески попали под мощнейший танковый обстрел со времен боев за Донецкий аэропорт. Таким образом, сепаратиств пытались отразить только что потерянный ОП «Алмаз».

2 февраля 2017 — на ОП «Алмаз» от осколочных ранений погиб Климов Роман — Старший солдат, наводчик 2-й роты 1-го механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады.

27 февраля 2017 — в результате мощных танковых обстрелов были разрушены капитальные здания и металлоконструкции на позиции шахта «Бутовка»
.

12 апреля 2017 — в результате минометного обстрела ОП «Шахта» погиб Саник Олег — солдат, командир боевой машины — командир механизированного отделения 8-й механизированной роты 3-го механизированного батальона 72-й отдельной машины бригады.

21 августа 2017 вблизи Авдеевки и украинской позиции «шахта Бутовка» бои продолжались более 10 часов. При этом боевики произвели более 70 выстрелов из минометов и практически непрерывно использовали легкое вооружение.

14 сентября 2017 — во время огневого противостояния на позиции возле шахты «Бутовка» погиб ст.солдат 72 ОМБр Альмужный Сергей. 8 ноября 2017 — во время огневого противостояния с противником в районе шахты «Бутовка» погиб солдат 25 ОПГБр Данилов Ростислав.

26 декабря 2017 — от смертельного огнестрельного ранения при обстреле из стрелкового оружия опорного пункта «Шахта» погиб солдат 25 ОПГБр Пестик Андрей.

29 декабря 2017 — во время боевых действий на позиции «Шахта» от смертельного огнестрельного ранения пулей снайпера погиб солдат 25 ОПГБр Шеленгович Иван.

2018 
25 февраля 2018 погиб от пули снайпера на наблюдательном посту вблизи позиции «Шахта» солдат 95 ОАЭМБр Сивко Александр.

25 марта 2018 во время боевого дежурства в районе шахты «Бутовка» погиб от ранения в голову пулей снайпера старший солдат 95 ОАЭМБр Сергей Ковнацкий.

10 октября 2018 погибла на боевой позиции Шахта «Бутовка» в 300 метрах от позиций противника Бакланова Алеся — солдат, стрелок 1-го мехбатальона 92-й бригады. Смертельное пулевое ранение получила, когда выглянула из бойницы для осмотра боевых позиций через прибор ночного видения.

2019 
12 апреля 2019 года вечером сепаратисты открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по ВОП позиции шахта «Бутовка» с одновременным выдвижением группы пехоты. Украинские подразделения заблокировали сепаратистов на расстоянии в несколько сотен метров от своих позиций; сепаратисты применили минометы калибра 82 мм, около 17:15 в результате взрыва одной из мин старший сержант Игорь Игнатенко получил ранения, не совместимые с жизнью.

6 сентября 2019 в СМИ обнародована информация, что украинские бойцы больше не держат оборону на известной шахте «Бутовка». Еще до 2018 года она была местом едва ли не самых ожесточенных боев. За это время сепаратистами были уничтожены практически все постройки и даже подвалы. Украинские войска вынуждены были «закопаться» в землю, одновременно продвинувшись поближе к Донецку.

7 ноября 2019 года в районе шахты «Бутовка» (позиция «Зенит» вблизи Донецкого аэропорта) в результате обстрелов сепаратистов , попавших в ПТРК в автомобиль «Урал», возле которого работали воины ВСУ, погиб старший солдат, военнослужащий 92-й отдельной мехбригады ВСУ им. кошевого атамана Ивана Сирко Герман Бродников. Еще трое бойцов получили многочисленные ранения, и на следующий день в госпитале скончался еще один украинский военный — Геннадий Моторин.

20 декабря 2019 года вблизи Шахты Бутовка боевики вели обстрел из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

2020 
29 марта 2020 года неподалеку от Шахты Бутовка сепаратисты обстреливали украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Потери ВСУ под шахтой «Бутовка-Донецкая»

2015 
Список по данным «Книги памяти павших за Украину» и других открытых источников. Список, несомненно, далеко не полон как с учетом того, что штаб ООС официально не обнародует имена погибших бойцов и место их гибели, так и с учетом того, что гибель в районе вентиляционного ствола шахты обычно обозначают как гибель в ближайших населенных пунктах — Авдеевке, Водяном и т.д.

12 июня – Александр Мельник, 93 ОМБр. Умер в госпитале от ранения, которое получил ранее на шахте.

11 июля – Евгений Поляков (Поляк), 93 ОМБр. Погиб от пули снайпера.

8 августа – Георгий Баратели (Шут), 93 ОМБр. Погиб во время минометных обстрелов.

13 октября – Артемий Горбенко (Белый), 93 ОМБр. Погиб в результате гранатометного обстрела.

14 ноября – Виталий Благовестный, 93 ОМБр. Погиб в результате минометных обстрелов.

2016 

30 января - Анатолий Гаркавенко (Морячок), 93 ОМБр. Погиб в результате подрыва на противопехотной мине.

12 апреля - Николай Федоришин, 128-я ОГПБр. В апреле был тяжело ранен снайпером, умер 22 октября после длительного лечения.

29 мая - Евгений Костюк (Шлецик), ГУК. Взорвался на растяжке. Три осколка попали в голову. Скончался 2 июня в реанимации.

8 июня - Иван Бабич, 128 ОГПБр. В результате обстрела получил тяжелые ранения, скончался 9 июня в госпитале.

11 июня - Роберт Маслей (Док), ГУК. Погиб в результате артобстрела:

11 июня - Юрий Гнатюк (Гуцул), ДУК. Погиб в результате артобстрела.

11 июня - Ярослав Шевченко (Ярик), ДУК. Погиб в результате артобстрела.

11 июня - Андрей Бутенко (Легат), ГУК. Погиб в результате артобстрела.

16 сентября - Давид Гамсахурдиа, 128 ОГПБр. Испытал тяжелые ранения в результате минометных обстрелов, скончался в госпитале 8 октября.

2017 

3 апреля — Артур Латченко (Шумахер), 164 радиотехническая бригада. Погиб в результате минометных обстрелов.

20 июля – Олег Черноконь (Спец), 72 ОМБр. Погиб в результате обстрела.

14 сентября – Сергей Альмужный (Матрос). Погиб от пули снайпера.

20 декабря – Юрий Золотарев. Во время минометного обстрела получил тяжелое ранение головы, скончался 24 декабря в реанимации.

26 декабря - Андрей Товкач, 25 ОПГБр. Огнестрельное ранение.

29 декабря Иван Шеленгович (Ключ), 25 ОПГБр. Погиб от пули снайпера.

2018 

25 февраля – Александр Сивко, 25 ОПГБр. Погиб от пули снайпера.

25 марта – Сергей Ковнацкий (Шева), 95 бригада. Погиб от пули снайпера.

14 июня – Сергей Жук (Шама), 92 ОМБр. Погиб при отражении атаки.

10 октября – Алеся Бакланова, 92 ОМБр. Огнестрельное ранение.

См. также 
 Война на востоке Украины
 Спартак
 Бои за Авдеевку
 Бои за Донецкий аэропорт

Видео
 https://www.facebook.com/donikroman/videos/2695892777337457/

Примечания 

Сражения вооружённого конфликта на востоке Украины
Сражения на территории Донецкой области
2010-е годы в Донецкой области
История Донецкой Народной Республики
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании